Mužská dvouhra Hall of Fame Tennis Championships 2016 probíhala v polovině července 2016. Do singlové soutěže newportského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl Američan tenista Rajeev Ram, kterého ve druhém kole vyřadil izraelský tenista Dudi Sela.

Vítězem dvouhry se stal druhý nasazený Chorvat Ivo Karlović, jenž ve svém třetím newportském finále zdolal téměř po třech hodinách lucemburskou turnajovou trojku Gillese Müllera po dramatickém třísetovém průběhu 6–7, 7–6 a 7–6, když všechny sady rozhodly až tiebreaky a ten závěrečný poměrem míčů 14:12. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo sedmý singlový titul na okruhu ATP Tour a třetí z travnatého povrchu, první v Newportu.

Karlović přehrál soupeře poměrem es 27–18 a v průběhu duelu zachránil tři mečboly protivníka a zápas završil proměněním páté mečbolové příležitosti. Bilanci vzájemných duelů srovnal na 1–1, když i v předchozím utkání byly hrány dvě zkrácené hry. Müller tak nezvládl ani páté singlové finále na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Hall of Fame Open
ATP World Tour 2016